Pieler ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Pieler (1909–1980), österreichischer Bildhauer 
 Erika Pieler (* 1977), österreichische Archäologin, Juristin und Denkmalpflegerin

 Karl Pieler (1871–1939), deutscher Bauingenieur und Manager
 Mads Pieler Kolding (* 1988), dänischer Badmintonspieler
 Peter E. Pieler (1941–2018), österreichischer Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Roland Pieler († 1977), deutsches RAF-Opfer, siehe Schleyer-Entführung

Siehe auch:
 Piehler
 Bieler